Estrada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alberto R. Estrada
 Armando Estrada